

Байгабил — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Байгабил — село, Келеський район, Туркестанська область